Mount Joy Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mount Joy Township (Adams County, Pennsylvania)
 Mount Joy Township (Lancaster County, Pennsylvania)